Viola kan hentyde til flere artikler:
 Viola (bratsch) – et musikinstrument.
 Viola Profonda – et musikinstrument.
 Viol – en planteslægt, hvis latinske betegnelse er viola.
 Viola (pigenavn) – et pigenavn der betyder viol på latinsk.
 Viola (opera) – en ufærdig romantisk opera af Bedřich Smetana.
 Paulo Sergio Rosa – brasiliansk fodboldspiller kendt under navnet Viola.